Dywizje piechoty noszące numer 101:

 101 Dywizja Piechoty Armii Cesarstwa Niemieckiego (1915-1918)
 101 Lekka Dywizja Piechoty Wehrmachtu (1941-1942)
 101 Dywizja Strzelców Wehrmachtu (1942-1945)
 101 Dywizja Piechoty Armii Francuskiej (1940 → 101 Forteczna Dywizja Piechoty)
 101 Dywizja Strzelców Górskich Armii Czerwonej (1938-1942)
 101 Dywizja Strzelców Armii Czerwonej (od 1942)

Zobacz też
 101 Dywizja Powietrznodesantowa

sl:Seznam divizij po zaporednih številkah (100. - 149.)#101. divizija